Lidsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lidsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (8,11 ha)
Lidsjön (Husby-Oppunda socken, Södermanland), sjö i Flens kommun och Nyköpings kommun,  (7,26 km²)
Lidsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (31,4 ha)
Lidsjön (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (2,12 km²)
Lidsjön (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,22 km²)
Lidsjön (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (29,4 ha)
Lidsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (23,1 ha)
Lidsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (49,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn